de Komunistyczna Partia Polski (1918-1938), die onder meer geleid werd door Feliks Dzerzjinski
 de Komunistyczna Partia Polski (1940-1942), een groep ondergrondse organisaties ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
 de Komunistyczna Partia Polski (1965-1996), een maoïstische partij die werd geleid door Kazimierz Mijal, voormalig functionaris van de PZPR
 de Komunistyczna Partia Polski (2002), een partij die werd opgericht in 2002 en teruggrijpt op de vooroorlogse KPP

Zie ook 
 Communistische Partij van Polen (doorverwijspagina)